MGTOW ( — «мужчины, идущие своим путём», МИСП; произносится как ) — сообщество, действующее преимущественно в интернете и продвигающее отделение мужчин от женщин и от общества, которое члены сообщества считают испорченным феминизмом.

Сообщество MGTOW является частью маносферы — объединения антифеминистических сайтов и онлайн-сообществ, включающего также движение за права мужчин, движения инцелов и пикаперов. По данным Southern Poverty Law Center, идеологией MGTOW является превосходство мужчин и мужской сепаратизм.

Как и другие сообщества из маносферы, MGTOW пересекается с движениями альтернативных правых и белых супрематистов, а также было связано с интернет-травлей женщин.

Основные идеи 
Участники MGTOW считают, что феминизм сделал женщин опасными для мужчин и что для самосохранения мужчинам необходимо полностью отделиться от женщин. Они также говорят о систематической гиноцентрической предвзятости по отношению к мужчинам, такой как двойные стандарты по отношению к гендерным ролям и предвзятость к мужчинам в судах по семейным вопросам.

В группах MGTOW распространены общие для маносферы представления о шаблонах поведения женщин при отношениях с мужчинами. По мнению членов сообщества:
 молодые и привлекательные женщины склонны к промискуитету и гипергамии, то есть занимаются сексом с большим количеством партнёров и уходят от мужчины, если другой мужчина, которого они оценивают выше, проявляет к ним интерес;
 женщины проявляют наибольший интерес к мужчинам-«альфам», которые привлекательны, но плохо относятся к женщинам, и такие контакты с «альфами» убеждают женщин в феминизме;
 когда женщина начинает стареть, то она выбирает мужчину-«бету», который её финансово обеспечивает, но которому она отказывает в сексе, при этом иногда изменяя ему с более привлекательными мужчинами;
 наконец, согласно идеологии MGTOW, женщины впоследствии разводятся с мужьями, а суды принимают их сторону, что представители движения рассматривают как женскую привилегию.

Участники MGTOW используют общий для маносферы жаргон, включая понятия красной и синей таблеток из фильма «Матрица»: красная таблетка, в понимании сторонников движения, — это принятие идеологии MGTOW, «пробуждение» от феминистической «иллюзии» и осознание фундаментальной мизандричности мира и доминирования в нём феминистических ценностей, а синяя таблетка — это игнорирование таковой «реальности».

Принятие идеологии MGTOW делится её сторонниками на 4 или 5 уровней:
 Участники уровня 0 «ситуационно осведомлены», то есть «приняли красную таблетку» и принимают некоторые столпы идеологии MGTOW, такие как «гендерное равенство — это ложь». Иногда это положение сравнивается с фиолетовой таблеткой, то есть промежуточной между синей и красной, поскольку участники на этом уровне всё ещё верят в нужность брака.
 Участники уровня 1 воздерживаются от долгосрочных отношений и брака, но всё ещё участвуют в краткосрочных отношениях и сексе.
 Участники уровня 2 воздерживаются и от краткосрочных отношений и секса.
 В 5-уровневой модели участники уровня 3 стараются уменьшить свои экономические связи с обществом, а участники максимального, 4-го уровня полностью разрывают связи с обществом; в 4-уровневой модели последние два уровня объединяются в единый уровень, называемый уровнем «идущего призрака».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт MGTOW
 Дарья Лабутина. Мир без женщин: к чему призывают мужчины-сепаратисты. В чём смысл движения «Мужчины, идущие своим путем» // Газета.ру, 26.08.2020, 22:20
 Никита Никовин. Те, кому не нужны тян. Сообщество MGTOW

Популярная психология
Права мужчин
Мужские движения
Мизогиния
Маносфера